«Sandstorm» — инструментальная композиция финского диджея, выступающего под псевдонимом Дару́д (Darude), выпущенная в 1999 году. Относится к жанру транс. После переиздания в 2000 году стала международным хитом и сделала Даруда знаменитым.

История 
Изначально композиция «Sandstorm» была издана отдельным синглом.

Сингл вышел 16 октября 1999 года на финском лейбле 16 Inch Records, специализирующемся на издании музыки в жанре транс.

В 2000 году была переиздана отдельным синглом, на этот раз уже глобально (во всём мире). Композиция вошла в чарты в 19 странах, в том числе достигла 1-го места в Норвегии и Канаде и первой тройки в Ирландии, Финляндии и Франции, став одной из самых успешных записей электронной танцевальной музыки в мировой истории. В США продажи сингла превысили 500 тысяч экземпляров, за что он получил золотую сертификацию RIAA.

Переиздание 2000 года служило лид-синглом с дебютного альбома Даруда Before the Storm, который вышел в сентябре 2000 года.

Интернет-мем 
Композиция стала частью интернет-мема, заключающегося в том, что если где-то в интернете попросить подсказать название звучащей (например, в видеоролике) песни, то вне зависимости от того, какая песня в реальности звучит, люди отвечают: «Darude — Sandstorm».

Примечания 

Песни 1999 года
Музыкальные мемы